Сезон полювання — період часу, коли полювання на тварин, що живуть у дикій природі, дозволено.
 «Сезон полювання» — анімаційний фільм 1981 року студії Київнаукфільм, режисер — Олександр Вікен.
 «Сезон полювання» — американський комп'ютерний мультфільм (2006)
 «Сезон полювання 2» — американський комп'ютерний мультфільм (2008)
 «Сезон полювання 3» — американський комп'ютерний мультфільм (2010)
 «Сезон полювання: Байки з лісу» — американський комп'ютерний мультфільм (2016)
 «» — роман італійського письменника Андреа Каміллері (1992)